

Cinema 
Freunde – film del 1945 diretto da E.W. Emo
Freunde – film del 2000 diretto da Martin Eigler 
Freunde – film del 2001 diretto da Jan Krüger e Oliver Schwabe

Letteratura 
Amicizia (Freunde) – romanzo di Hermann Hesse

Musica 
Freunde – singolo del 2005 dei Die Toten Hosen